Franciaország
Petiville, település Calvados megyében
Petiville, település Seine-Maritime megyében